Кидеро — село (аул), административный центр Цунтинского района Дагестана
 Кидеро — река в Республике Дагестан (бассейн реки Китлярта).